Straße des Friedens 35 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Straße des Friedens 35 in Brück, siehe Liste der Baudenkmale in Brück
 Straße des Friedens 35 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pappritz (Dresden)
 Alte Schule (Serkowitz), Radebeul
 Straße des Friedens 35 in Teuchern, siehe Liste der Kulturdenkmale in Teuchern